Municipio de Glendale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Glendale (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Glendale (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Glendale (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.